Vektor (latinsko vector – nosilec; iz vehere – nositi) je izraz, ki označuje v različnih vedah naslednje pojme:

 v matematiki in fiziki označuje vektor element vektorskega prostora, ki se ga lahko v dvo- ali trirazsežnem prostoru predstavi z usmerjeno daljico
 v biologiji in medicini označuje vektor mehanizem za prenos, znotraj vede ima dva pomena:
 v epidemiologiji je vektor organizem, ki prenaša patogene
 v genetiki je vektor sredstvo za vnos genskega zapisa v tarčni organizem
 v računalniškem programiranju je vektor sopomenka za seznam ali enorazsežno tabelo

Glej tudi 

 psevdovektor

Zunanje povezave